Papadakis ist der Familienname folgender Personen:
 Andreas Papadakis (1938–2008), zyprisch-britischer Architekturkritiker
 Antonis Papadakis (1893–1980), griechischer Lyra-Spieler
 Constantine Papadakis (1946–2009), griechisch-US-amerikanischer Geschäftsmann und Universitätsrektor
 Dimitris Papadakis (* 1966), zypriotischer Politiker
 Gabriella Papadakis (* 1995), französische Eiskunstläuferin
 Konstantinos Papadakis (* 1975), griechischer Politiker
 Lena Papadakis (* 1998), deutsche Tennisspielerin
 Nektarios Papadakis († 2015), griechischer Bischof
 Nick Papadakis (* ?), kanadischer Fußballspieler